|-
| 133901 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133902 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133903 - || || 7 de setembre, 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 133904 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133905 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133906 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133907 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133908 - || || 6 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133909 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133910 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133911 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133912 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133913 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133914 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133915 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133916 - || || 9 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133917 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133918 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133919 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133920 - || || 13 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133921 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133922 - || || 9 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133923 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133924 - || || 17 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133925 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133926 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133927 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133928 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133929 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133930 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133931 - || || 21 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133932 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133933 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133934 - || 2004 TQ || 4 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133935 - || || 4 d'octubre, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 133936 - || || 6 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133937 - || || 4 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133938 - || || 12 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133939 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133940 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133941 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133942 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133943 - || || 5 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133944 - || || 5 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133945 - || || 5 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133946 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133947 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133948 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133949 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133950 - || || 4 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133951 - || || 5 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133952 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133953 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133954 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133955 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133956 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133957 - || || 7 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133958 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133959 - || || 7 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133960 - || || 7 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133961 - || || 8 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133962 - || || 8 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133963 - || || 9 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133964 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133965 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133966 - || || 6 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133967 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133968 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133969 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133970 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133971 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133972 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133973 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133974 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133975 - || || 9 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133976 - || || 5 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133977 - || || 10 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133978 - || || 6 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133979 - || || 6 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133980 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133981 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133982 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133983 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133984 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133985 - || || 11 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133986 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133987 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133988 - || || 12 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133989 - || || 10 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133990 - || || 14 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133991 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133992 - || || 16 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133993 - || || 20 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133994 - || || 2 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133995 - || || 2 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133996 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133997 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133998 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133999 - || || 3 de novembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134000 - || || 3 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
3